Ludzi o nazwisku Walden
 Greg Walden – polityk amerykański, członek Partii Republikańskiej
 Jerzy Walden (1903–1984) – aktor, reżyser, dyrektor teatru
 Henryk Walden – polski specjalista w dziedzinie mechaniki cieczy i gazów
 Krystyna de Walden-Gałuszko – polska profesor zwyczajny nauk medycznych, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
 Narada Michael Walden – amerykański perkusista
 Patrick Walden – były gitarzysta brytyjskiej grupy rockowej Babyshambles
 Paul Walden (łot.: Pauls Valdens) – chemik łotewski
 Ricky Walden – snookerzysta angielski
 Stefan de Walden (1896–1976) – oficer Polskiej Marynarki Wojennej, uczestnik obu wojen światowych i wojny polsko-bolszewickiej
oraz
 Walden Bello – socjolog filipiński

 Miejscowości w USA
 Walden – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Jackson
 Walden – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Walden – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Hamilton
 Walden – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Gminy w USA
 Walden (ang. Walden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Walden (ang. Walden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Walden (ang. Walden Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
W Wielkiej Brytanii
 Walden – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)

 Inne
 Walden – książka H.D. Thoreau.